Caribou River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Caribou River (Flat River), in den Nordwest-Territorien
 Caribou River (Hudson Bay), in Manitoba
 Caribou River (Marmion Lake), im Rainy River District, Ontario
 Caribou River (Peace River), in Alberta
 Caribou River (Peel River), im Yukon-Territorium
 Caribou River (Smoothrock Lake), im Thunder Bay District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Caribou River (Alaska-Halbinsel), in Alaska 
 Caribou River (Oberer See), in Minnesota
 Caribou River, anderer Name Cutler River (Alaska), Nebenfluss des Noatak River